Гордон Томсон (; род. 3 марта 1945, Оттава, Канада) — канадский актёр, известный прежде всего своими ролями на телевидении США — Адама Кэррингтона в «Династии» и Мейсона Кэпвелла в «Санта-Барбаре».

Биография 
настоящее имя Ян Авраменко
Гордон Томсон родился 3 марта 1945 в Оттаве, Канада, в школе учился в Монреале. С отличием окончил университет Макгил (McGill).

Театральную карьеру Гордон Томсон начал в Стратфорде, штат Онтарио; бесценный опыт работы в театре приобрел в летнем театре Линдси. Он снимался во многих шоу канала CBC, в том числе в детских передачах, и один сезон прослужил в театре Торонто. Известность актёру принесли роли на телевидении (сериалы) и в кино (см. фильмографию ниже).

Гордон Томсон говорит по-французски и по-английски. Компанию дома ему составляют собаки и кошки, его хобби — коллекционирует и реставрирует канадскую мебель и занимается садом.

25 сентября 2017 года Томпсон совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальной ориентации.

Фильмография

Кино

Телевидение 
  — Дверь в горошек / Polka Dot Door  — хозяин (ведущий)
  — Принц-лягушка (Сказки Маппет-шоу) / Tales from Muppetland: The Frog Prince — сэр Робин Храбрый
  — Большие ожидания / High Hopes  — Майкл Майк Стюарт-мл.
  — Самый маленький бродяга / The Littlest Hobo — Честер Монтгомери-мл.
 — — Надежда Райана (сериал канала «ABC») — Аристотель Бенедикт Уайт
 — — Династия (сериал канала «ABC») — Адам Кэррингтон (сын Блейка Кэррингтона и Алексис Колби) (эпизоды 38—220)
  — Остров фантазий (сериал)
  — Находящий потерянных возлюбленных / Finder of Lost Loves — Джим Чейзен
  — Лодка любви / Love Boat — Ник Даррелл
  — Блеск / Glitter 
 — — Семья Колби (дочерний сериал «Династии»)
  — Уличный закон (две серии) — Майкл Барр
 — — «Она написала убийство» (две серии: «Величественная старая леди» и «Возвращение Престона Джайлза») — Дэниел Макгайр и Кендалл Стаффорд (соответственно)
  — E.N.G. (серия Твое место или мое) — Дэвид Фоксман
  — Театр Рэя Брэдбери, серия Озеро — Дуглас
 — — Санта-Барбара (сериал NBC) — Мейсон Кепвелл (третий исполнитель роли)
  — Семейные страсти / Family Passions — Матиас Холлер
  — Горячая линия / Hot Line — Эрл
  — Шелковые чулки / — Джоэл Бэйлис
  — Беверли-Хиллз, 90210 (2 серии) — мистер Пэриш
  — Молодые и дерзкие — Патрик Бейкер
  — Спасатели Малибу / Baywatch, серия Рандеву — Хантер Роуз
  — Высокий прилив / High Tide — доктор Пол Хьюз
  — Няня / The Nanny, серия Пятое колесо — Чендлер
 — — Любовь и тайны Сансет Бич (90 серий) — ЭйДжей Дешанел
  — Страсти (Страсти Хармони) (4 серии: 248, 249, 253, 270) — специальный агент ФБР Хэл Фримен
  — Grosse Pointe, эпизод «Противоположная сторона пола (секса)» — доктор Эвангелитис
  — State of Grace, эпизод Встреча по одежке / — Джордж
  — Уинтерхорн / Winterthorne — Максимилиан Уинтерхорн

Награды 
 1986, 1988 — номинация на «Soap Opera Digest Award (Награда журнала „Соуп Опра Дайджест“)» — «лучший злодей» — за роль Адама Кэррингтона («Династия»)
 1988 — номинация на «Золотой глобус» за роль в сериале «Династия»
 1989 — номинация на «Soap Opera Digest Award (Награда журнала „Соуп Опра Дайджест“)» — «лучший исполнитель главной мужской роли» — за роль Адама Кэррингтона («Династия»)
 1991 — номинация на «Soap Opera Digest Award (Награда журнала „Соуп Опра Дайджест“)» за лучшую пару дневных сериалов («мыльных опер») — Мэйсон и Джулия, «Санта-Барбара» (с Нэнси Ли Гран)

Примечания

Ссылки 
 
 Фэн-сайт на английском языке
 Русскоязычный сайт о сериале «Сансет-Бич» — галерея Гордона Томсона

Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры мыльных опер США
Актёры мыльных опер Канады
Актёры телевидения США
Актёры телевидения Канады